Juan Maglio ist der Name folgender Personen:

 Juan Maglio (Musiker) (1881–1934), argentinischer Bandoneonist, Bandleader und Tangokomponist
 Juan Maglio (Fußballspieler) (1904–1964), argentinischer Fußballspieler